Sudario – panno funebre usato per coprire il volto dei defunti
 Sudario – personaggio dei fumetti della Marvel Comics
 Sudario – antologia di racconti di Clive Barker